Francœur ist der Familienname folgender Personen:

 François Francœur (1698–1787), französischer Komponist und Violinist
 Jacques Francœur (1925–2005), französisch-kanadischer Geschäftsmann und Journalist
 Louis Francœur (1692–1745), französischer Komponist und Violinist

Siehe auch:
 Francoeur